Publio Licinio Crasso (86 a.C. ca. – Carre, 53 a.C.), politico e militare romano. Figlio del triumviro Marco Licinio Crasso, combatté anche con Giulio Cesare durante le campagne galliche;
 Publio Licinio Crasso Divite (? – 183 a.C.), militare e uomo politico romano appartenente alla gens Licinia console romano nel 205 a.C. con Publio Cornelio Scipione;
 Publio Licinio Crasso, ricco personaggio romano, console romano nel 171 a.C. e padre adottivo di Publio Licinio Crasso Dive Muciano;
 Publio Licinio Crasso Dive Muciano (188 a.C. circa – 130 a.C.), politico della repubblica romana, pontifex maximus e console romano nel 131 a.C.;
 Publio Licinio Crasso, console romano nel 97 a.C.